Wielkopolska grupa IV ligi jest jedną z 18 grup IV ligi. Występuje w niej 20 drużyn z województwa wielkopolskiego. Opiekunem rozgrywek jest Wielkopolski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Poznaniu. Od sezonu 2008/2009 IV liga wielkopolska jest piątą ligą w drabince rozgrywek klubowych w Polsce.

Sezon 2021/2022

Tabela 

||rowspan=14|

Baraże o utrzymanie 
W barażach o IV ligę brała udział 16. drużyna IV ligi oraz wicemistrzowie grup V ligi.

Półfinały 

Awans do finału: Victoria Skarszew

Awans do finału: Meblorz Swarzędz

Finał 

Zwycięzca baraży: Victoria Skarszew

Sezon 2020/2021

Runda I (kwalifikacyjna)

Runda II (finałowa) 

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa mistrzowska
|-

||rowspan=7|

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa spadkowa
|-
||rowspan=6|

Sezon 2019/2020 

||rowspan=1|

||rowspan=16|

Sezon 2018/2019 

||rowspan=15|

||rowspan=1|

Przypisy 

Sport w województwie wielkopolskim
Piąty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce